Большаково — название населённых пунктов.

Россия 
 Большаково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Большаково — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Большаково — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Большаково — деревня в Олонецком районе Карелии.
 Большаково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Большаково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Большаково — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.

См. также 
 Большаково-Новое — железнодорожная станция в посёлке Большаково (Калининградская область)